Rehab (canção de Amy Winehouse) - uma canção de 2006 da cantora inglesa Amy Winehouse
 Rehab (canção de Rihanna) - uma canção de 2007 da cantora barbadiana Rihanna
 Rehab (banda) - banda de rap/rock da Geórgia
 Rehab (álbum) - álbum de 2006 da banda de rock Quiet Riot

Desambiguação